Купріянов — російське прізвище, жіноча форма — Купріянова. Відомі носії:
 Купріянов Андрій Олександрович (1978—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Купріянов Геннадій Миколайович — радянський партійний діяч, 1-й секретар ЦК КП(б) Карело-Фінської РСР, генерал-майор. Депутат Верховної Ради СРСР 1—2-го скликань (з 1940 року). 
 Купріянов Георгій Олексійович (1924—2021) — радянський оператор ігрового кіно («Одруження Бальзамінова», «Джентльмени удачі»), фотохудожник.
 Купріянов Дмитро Анатолійович — старший сержант Національної поліції України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Купріянов Дмитро Андрійович — Герой Радянського Союзу.
 Купріянов Костянтин Олексійович (1931—2017) — радянський і український звукооператор. 
 Купріянов Михайло Васильович (1901—1993) — радянський графік і карикатурист, художник, учасник творчого колективу Кукринікси. 
 Купріянов Олексій Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Купріянов Омелян Іванович — радянський діяч органів держбезпеки, начальник УНКВС по Смоленській області. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликань (1941—1946). 
 Купріянов Павло Омелькович — Герой Радянського Союзу.
 Купріянов Петро Андрійович — Герой Соціалістичної Праці.
 Купріянов Петро Іванович — Герой Радянського Союзу.
 Купріянов Семен Семенович — Герой Радянського Союзу.
 Купріянов Степан Андрійович (1935—2022) — радянський діяч, секретар Волинського обласного комітету КПУ, головний конструктор Луцького автомобільного заводу, голова Волинського обласного комітету народного контролю. 

 Купріянова Валентина Миколаївна (нар. 1942) — радянська і українська театральна акторка. Заслужена артистка України (1995).
 Купріянова Людмила Андріївна — радянський палінолог та систематик, доктор біологічних наук
російські прізвища